Een variant op Andreas (voornaam)
 Andries Radio, een radioprogramma van de Evangelische Omroep
 Andries (televisieprogramma), een televisieprogramma van de Evangelische Omroep

Jongensnaam